Ел Марино има више значења:

 Ел Марино, Ратонера (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Марино (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Марино, Ла Касита Верде (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Марино (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Марино (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику